Il y a plusieurs Théodora Comnène :
 Théodora Comnène, fille de l'empereur Alexis  Comnène et d'Irène Doukas, mariée à Constantin Ange et ancêtre de la dynastie des Ange.
 Théodora Comnène († 1184), fille d'Andronic Comnène et d'Irène Aineidasa, mariée en 1148 à Henri II de Babenberg duc d'Autriche.
 Théodora Comnène (1146 † après 1185), fille d'Isaac Comnène et de Theodora Kamaterina, mariée en 1158 à Baudouin III roi de Jérusalem.
 Théodora Comnène, fille possible de Jean Comnène, duc de Chypre, et de Maria Taronitissa, mariée en 1175 à Bohémond III, prince d'Antioche, puis Gauthier de Béthune, seigneur de Bethsan.

 Théodora Comnène (?, † après 1478), fille de l’empereur Jean IV de Trébizonde.

Maison Comnène
Homonymie dynastique